Памятник героям-пионерам (также Памятник пионерам-героям) — памятники пионерам-героям:

 Памятник героям-пионерам — в Каменске-Шахтинском.
 Памятник пионерам-героям — в Липецке.
 Памятник пионерам-героям — в Лысьве.
 Памятник пионерам-героям — в Санкт-Петербурге.
 Памятник пионерам-героям — в Смоленске.

См. также 
 Аллея пионеров-героев